Een spellingswijze van de naam van een Israëlische stad, zie Eilat
Een dialect van het Banda, zie Elat (dialect)